Akin Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Akin Creek (Middle Fork Big Muddy River), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Akin Creek (Elliott Creek), Fluss im Bundesstaat Texas

Siehe auch:
 Akins Creek